Simpatia é a afinidade entre duas ou mais pessoas pela semelhança e proximidade de sentimentos e pensamentos.
 ...a uma forma de magia ou feitiçaria que usa uma combinação de objetos e ingredientes com a crença de alcançar algum objetivo como amor, dinheiro, emprego etc. As simpatias também dependem de fatores como meses, dias da semana, hora, eventos específicos como casamentos, aniversários, batismo etc para serem realizadas.

Desambiguação